RAS (motorfiets)
Recurrent Acronym Syndrome
Remote Access Service
Renine-angiotensinesysteem
Reusable Asset Specification
Rundfunk Anstalt Südtirol
Royal Astronomical Society
Recirculating Aquaculture System
Raspatat

Zie ook
Ras (doorverwijspagina)